Сирка () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Белцаць.
 Сирка () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Скорцень.